Piet Evers (wielrenner) - Nederlands wielrenner (1919-1987)
 Piet Evers (burgemeester) - Nederlands burgemeester (1911-1998)